Sorbey ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Sorbey (Meuse) im Département Meuse
Sorbey (Moselle) im Département Moselle